Esta é uma lista de pessoas da Primeira Guerra Mundial:

 Marcolino Sander
 Manfred von Richthofen
 Clemenceau
 Czar Nicolau II
 Eric Ludendorff
 Ferdinand Foch
 Ferdinando I
 Francisco Ferdinando
 Francisco José I
 Humberto I
 Jorge V de Inglaterra
 Joseph Joffre
 Kaiser Guilherme II
 Lloyd George
 Nivelle
 Paul Hindenburg
 Vladmir Lenin
 Woodrow Wilson

Primeira Guerra Mundial, Lista de pessoas da